Lin Li peut désigner :
 Lin Li (née en 1970), nageuse chinoise ;
 Lin Li (née en 1986), gymnaste chinoise ;
 Lin Li (née en 1992), joueuse chinoise de volley-ball ;
 Lin Li (née en 1923), physicienne chinoise.